Le mot purpura est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin  féminin signifiant « murex » ou « pourpre » (la couleur ou un vêtement de cette couleur).

Les mots púrpura en espagnol et en portugais et purpură en roumain sont par ailleurs le singulier d'un nom féminin désignant la couleur pourpre.

Sciences et techniques 
 En biologie, Purpura est un genre de mollusques gastéropodes, de la famille des Muricidae.
 En médecine, le purpura est une lésion hémorragique de la peau ou des muqueuses, de couleur rouge à pourpre et ne s'effaçant pas à la vitropression, due à une extravasation de sang dans le derme. On distingue notamment le purpura annulaire, le purpura fulminans, le purpura rhumatoïde, le purpura thrombocytopénique, le purpura thrombopénique, le purpura thrombopénique immunologique et le purpura thrombotique thrombocytopénique.

Patronyme 

  (1986-), un joueur de rugby professionnel américain ;
  (1964-), une poétesse, écrivaine et éducatrice américaine ;
  (1958-), un avocat et cadre américain du baseball ;
 Vincenzo Purpura (1885-1976), un homme politique italien.

Notes et références